Desa Karyamekar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karyamekar (administrativ by i Indonesien, lat -6,55, long 107,11), Jawa Barat, 
 Desa Karyamekar (administrativ by i Indonesien, lat -6,49, long 107,54), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar